Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2013 – piąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Mombasie w dniach 27–28 kwietnia 2013 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym w Mombasa Sports Club turnieju wzięło udział dwanaście drużyn, w tym dwie reprezentacje Kenii (B i C). W pierwszym dniu walczyły one systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, a najlepsze osiem zespołów awansowało do rozgrywanej w drugim dniu fazy pucharowej, pozostała czwórka walczyła zaś ponownie systemem kołowym o Bowl.

W zawodach triumfowali Kenijczycy w finale pokonując zawodników z Zimbabwe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

2013
2013 w rugby union
2013 w Kenii
Mombasa
Rugby union w Kenii